Beau van Erven Dorens (1970), een Nederlands televisiepresentator, acteur en schrijver
 Jan-Willem van Erven Dorens (1934), een Nederlands hockeyspeler
 Robbie van Erven Dorens (1937–2020), een Nederlands amateurgolfkampioen